Duliby (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Chodoriw, siehe Duliby (Stryj, Chodoriw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Stryj, siehe Duliby (Stryj)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Duliby (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Duliby (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Duliby (Turijsk)